dolomit (minerał)
 dolomit (skała)

Zobacz też:
Dolomity